Niedersteinbach (Frankrijk) gemeente in het Franse departement Bas-Rhin in de Elzas
 Niedersteinbach (Beieren), plaats in de gemeente Mömbris in de Landkreis Aschaffenburg in de Duitse deelstaat Beieren
 Niedersteinbach (Saksen), stadsdeel van Penig in de Landkreis Mittelsachsen in de Duitse deelstaat Saksen